Delicias (gemeente), een gemeente in de Mexicaanse staat Chihuahua
 Delicias (Chihuahua), een plaats in de Mexicaanse staat Chihuahua
 Delicias (Táchira), een plaats in de Venezolaanse staat Táchira
 Delicias (metrostation) van de metro van Madrid